La stagione 1933-1934 è stata la trentottesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Pat Glover del Grimsby Town  con 42 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Grimsby Town e Preston North End e  promosse in First Division 1934-1935.
  Millwall e  Lincoln City retrocesse in Third Division North/South 1934-1935.

Voci correlate
First Division 1933-1934
Third Division North/South 1933-1934
FA Cup 1933-1934
FA Charity Shield 1934

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1933
Calcio nel 1934